Por el apodo de Mané han sido popularmente conocidos:

 José Manuel Jiménez (1981), futbolista español.
 José Manuel Esnal (1950), entrenador de fútbol español.
 José Manuel Guisado (1967-2001), actor y humorista español.